Ма́рцис Петро́вич А́узиньш (; 11 января 1956, Рига, ЛатССР, СССР) — профессор, доктор физико-математических наук, академик Латвийской академии наук, ректор Латвийского университета c 2007 по 2015 годы. В 2010 году получил Большую медаль Латвийской академии наук.

Биография 
Марцис Аузиньш родился в 1956 году, окончил физмат ЛУ, учился в Пекинском университете и канадском Университете Западной Онтарио. В 1992 году Аузиньш Марцис стал доцентом Латвийского университета, а в 1997-м — профессором. С 1998 года является действительным членом Латвийской академии наук. В 2007 году стал ректором Латвийского университета, в 2011 году его переизбрали на второй четырёхлетний срок. В 2015 году стал заведующим кафедры экспериментальной физики физико-математического факультета Латвийского университета.

Образование 

 Латвийский университет (Физико-математический факультет), 1979
 Dr.phys (канд. физ. мат. наук) Санкт-Петербургский государственный университет, 1986
 Dr. habil. phys., Латвийский университет, 1995

Карьера/работа 

 Ассистент, инженер, преподаватель, ассоциированный профессор, Отдел физики, Латвийский Университет, 1979
 приглашённый профессор и научный сотрудник, Royal Society, Университет Сассекса, Великобритания, 1996
 научный сотрудник, международный проект «Взаимодействие поляризованных молекул», Центр междисциплинарных исследовании, Университет Билефельда, Германия, 1996—1997
 приглашённый профессор, Оклахомский университет, США, 1998
 приглашённый профессор, Калифорнийский университет,Беркли, США, 2003, 2005
 руководитель кафедры Экспериментальной физики, Латвийский Университет, 1994
 профессор Латвийского Университета, 1995-
 руководитель Отдела физики, Латвийский Университет, 1997—2002
 директор Института Атомной Физики и Спектроскопии, 1998—2003
 председатель сената, Латвийский Университет, 1998—2007
 декан Физико-математического факультета, Латвийский Университет, 2002—2007
 руководитель, Center of Excellence for Basic Research in Nanoscale Physics and Application, Института Атомной Физики и Спектроскопии, Латвийский Университет, 2003—2005
 ректор Латвийского Университета, 2007-2015
 заведующий кафедры экспериментальной физики, Латвийский университет, 2015

Награды, призы 

 Большая медаль Латвийской академии наук
 Академик, Латвийская Академия наук
 Сенатор, Латвийская Академия наук, 2001
 Премия им. Ханле, Фонд Александра фон Гумбольта, Бонн, Германия, 1992
 Член, Латвийское общество физики
 Член, Американское общество физики
 Член, Институт физики (Великобритания)
 Член Исполнительного комитета Европейского физического общества
 Эксперт, Европейская сеть по образованию и науке
 Член Экспертной комиссии, Латвийский Совет науки
 Член, Латвийский Совет науки, 2003
 Член Совета, Международные олимпиады физики, 1996
 Член Совета, Европейская сеть по образованию физики — EUPEN (Socrates), 1993—2003
 Национальный представитель, Всемирная федерация состязаний по физике, 2002

Публикации 
1)Marcis Auzinsh, Ruvin Ferber, Optical Polarization of Molecules, Cambridge University Press, 2005 (first edition 1995), 322, (ISBN 0-521-67344-5 | ISBN 978-0-521-67344-0)

2)M. Auzinsh, K. Blusss, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, M. S. Safronova, U. I. Safronova, and M. Tamanis, Level-crossing spectroscopy of the 7, 9, and 10D5/2 states of 133Cs and validation of relativistic many-body calculations of the polarizabilities and hyperfine constants; Phys. Rev. A; 2007, 022502 (2007)

3)Marcis Auzinsh, Kaspars Blush, Ruvin Ferber, Florian Gahbauer, Andrey Jarmola, and Maris Tamanis, Electric Field Induced Symmetry Breaking of Angular Momentum Distribution in Atoms, Physical Review Letters 97, 043002(4), 2006 , arXiv.org, physics/0603194

4) J. Zaharova, O. Nikolayeva, M. Tamanis, M. Auzinsh, R. Ferber, A. Zaitsevskii, E. A. Pazyuk, and A. V. Stolyarov, Experimental and theoretical studies of Lambda-doublings and permanent electric dipoles in the low-lying singlet Pi states of NaCs, J. Chem. Phys. 124, 184318-1-8 (2006)

5)D. Sarkisyan, A. Papoyan, T. Varzhapatyan, K. Blushs, M. Auzinsh, Fluorescence of Rb in a sub-micron vapor cell: spectral resolution of atomic transitions between Zeeman sublevels in moderate magnetic field, J. Opt. Soc. Am. B/Vol. 22, No. 1/January 2005, 88—95

6)E. B. Alexandrov, M. Auzinsh, D. Budker, D. F. Kimball, S. M. Rochester, V. V. Yashchuk, Dynamic effects in nonlinear magneto-optics of atoms and molecules, J. Opt. Soc. Am. B Vol. 22, No. 1/January 2005, 7—20

7) Zaitsevskii A, E. A. Pazyuk, and A. V. Stolyarov, O. Docenko, I. Klincare, O. Nikolayeva, M. Auzinsh, M. Tamanis, and R. Ferber, Permanent electric dipoles and L-doubling constants in the lowest 1P states of RbCs, Phys. Rev. A, 71, 012510 (2005)

8)M. Auzinsh, K. Blushs, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, M. Tamanis, Electric field induced hyperfine level-crossings in (nD)Cs at two-step laser excitation: experiment and theory; In press — Optics Communications, special issue, focussed on «Quantum Control of Light and Matter», published on the occasion of the 70th birthday of Bruce Shore. (arXiv:physics/0511035 v1 4 Nov 2005)

Источники 
 CV Аузиньша Марциса

Ректоры Латвийского университета
Физики Латвии
Доктора физико-математических наук